Wang Zhen (1290-1333), officier de la dynastie Yuan de Chine, auteur d'un Traité sur l'agriculture.
  (mort en 1449), eunuque, conseiller de l'empereur sous la dynastie Ming.
 Wang Zhen (1908-1993), général, membre important du Parti communiste chinois
 Wang Zhen (1985-), gymnaste chinois.
 Wang Zhen (1989-), coureur cycliste chinois.
 Wang Zhen (1991-), athlète chinois.